Tschortoryja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Tschortorija) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Tschortoryja (Wyschnyzja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzi, siehe Tschortoryja (Illinzi)